Grand Prix Velké Británie 1984 (oficiálně XXXVII John Player British Grand Prix) se jela na okruhu Brands Hatch v Kentu ve Velké Británii dne 22. července 1984. Závod byl desátým v pořadí v sezóně 1984 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1984
Grand Prix Velké Británie